Мирмеки́йский клад — название нескольких кладов, обнаруженных на античном городище Мирмекий (Керчь):

 Мирмекийский клад (2002)
 Мирмекийский клад (2003)